FOSSIL, soros kommunikációs protokoll
 Fossil, a Plan 9 from Bell Labs operációs rendszer fájlrendszere
 Fossil, elosztott változáskövető szoftver
 Fossil, az Oregon állambeli Wheeler megye székhelye